Рого́жский переулок — название улиц на территории Таганского района в Москве.

 Большой Рогожский переулок
 Малый Рогожский переулок